Бабинець — західна частина тридільного храму, протилежна апсиді

 Бабинець (Цестиця) — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі громади Цестиця

 Бабинець Андрій Євтихійович — вчений-гідрогеолог
 Йосип Михайлович Бабинець — український живописець, заслужений художник України, член Спілки художників України